68. længdegrad kan henvise til:

 68. vestlige længdekreds
 68. østlige længdekreds